Poseidon může být:

Božstvo

 Poseidón (řecky Ποσειδῶν) – starořecký bůh moře a vodního živlu

Místopisný název

 Poseidon  – podzemní pseudokrasový systém jeskyní a puklin v Teplických skalách (národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály)
 Poseidonia – původní název antického města Paestum na břehu Středozemního moře v italské Kampánii
 Poseidonia (řecky Ποσειδωνία) – město na řeckém ostrově Syros

Osobnost

 Poseidónios (řecky Ποσειδώνιος)  –  antický filozof, historik, zeměpisec, astronom a matematik

Film

 Poseidon  – americký film z roku 2006, režírovaný Wolfgangem Petersenem. V pořadí již třetí adaptace románu Paula Gallica "Dobrodružství Poseidonu".
 Dobrodružství Poseidonu  – americký katastrofický film z roku 1972, natočený podle stejnojmenného románu Paula Gallica

Podobný název

 Posidonius – kráter na okraji Moře jasu na přivrácené straně Měsíce
 Poseidón (rozcestník)
 Posidonie – rod rostlin čeledi posidoniovité

Wikipedie:Rozcestníky